Timecode – sequenza di codici numerici generata a intervalli regolari da un sistema temporizzato
 Timecode – album di Patrick Moraz del 1984
 Timecode – film del 2000 diretto da Mike Figgis